Overweg ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Overweg (1822–1852), deutscher Astronom, Geologe und Afrikaforscher
 Adolph Bölling Overweg (1875–1953), deutscher Verwaltungsjurist und Rittergutsbesitzer
 August Overweg (1836–1909), deutscher Politiker
 Calle Overweg (* 1962), deutscher Filmregisseur und Filmeditor
 Carl Overweg (1805–1876), deutscher Politiker und Industrieller
 Niels Overweg (* 1948), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Robert Overweg (Pseudonyme Hans Engler, Manfred Klaus; 1877–1942), deutscher Dramatiker und Theaterdirektor

Siehe auch:
 Oberweg (Begriffsklärung)